Mark 48 (torpedo) - Amerikaanse zware torpedo
 Mark 48 (machinegeweer) - Belgisch machinegeweer van FN Herstal